Warlords может означать:

 Warlords — аркадная игра 1980 года от Atari.
 Warlords — серия стратегических компьютерных игр, разрабатываемых Strategic Studies Group, а с 2003 года — Infinite Interactive.
 Warlords — первая игра из этой серии, выпущенная в 1989 году.
 Warlords — коллекционная карточная игра, основанная на компьютерной игре Warlords III.
 Warlords II — пошаговая стратегия, вторая игра из серии Warlords.
 Warlords III: Reign of Heroes — пошаговая стратегия, третья игра из серии от SSG.
 Warlords III: Darklords Rising — официальное дополнение к Warlords III: Reign of Heroes.
 Warlords IV: Heroes of Etheria — пошаговая стратегия от Infinite Interactive, четвёртая часть серии.
 Civilization IV: Warlords — дополнение к игре Civilization IV.
 Warlords Battlecry — стратегия в реальном времени, разработанная австралийской компанией SSG.
 Warlords Battlecry II — стратегия в реальном времени с ролевыми элементами, разработанная SSG.
 Warlords Battlecry III — стратегия в реальном времени с ролевыми элементами, разработанная австралийской компанией Infinite Interactive.